El término:campeador puede referirse a:
 Usualmente a Rodrigo Díaz el Campeador, personaje histórico también conocido como el «Cid».
 Al sobrenombre encomiástico: «Campeador».